Hochweid ist der Ortsname von

 Hochweid (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Hochweid (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Hochweide
 Hohenweiden